Veltheim (Ohe), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen.
 Veltheim (Zwitserland), een gemeente in het kanton Aargau.
 Huize Veltheim, een herenhuis in Baarn